Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Oklahoma 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Marcella Mesker che ha battuto in finale Lori McNeil 6-4, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Kathy Horvath (quarti di finale)
 Virginia Ruzici (primo turno)
 Pascale Paradis (primo turno)
 Wendy White (primo turno)

 Marcella Mesker (campionessa)
 Iva Budařová (secondo turno)
 Gigi Fernández (primo turno)
 Laura Gildemeister (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Oklahoma 1986